Drosos ist der Familienname folgender Personen:

 Babis Drosos (Charalambos Drosos; 1927–2015), griechischer Fußballspieler 
 Georgios Drosos, griechischer Leichtathlet 

Siehe auch:
 Drosos Stiftung, Schweizer Stiftung